Військові комісаріати — органи місцевого військового управління України.

В Україні  з лютого 2022 військові комісаріати переформовано в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Структура

Київ 
 Київський міський військовий комісаріат м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 19
 Голосіївський районний військовий комісаріат вул. Велика Васильківська, 104-б,
 Дарницький районний військовий комісаріат вул. Бориспільська, 26-а,підполковник Віталій Чекаленко
 Деснянський районний військовий комісаріат 02166, м. Київ, вул. Космонавта Волкова, 2-а
 Дніпровський районний військовий комісаріат 02094, м. Київ, вул. Юрія Поправки, 14-а,
 Оболонський районний військовий комісаріат вул. Йорданська, 16-а,
 Печерський районний військовий комісаріат вул. Петра Болбочана, 1
 Подільський районний військовий комісаріат пр-т. Свободи, 40
 Святошинський районний військовий комісаріат вул. Григорія Оніскевича, 1
 Солом'янський районний військовий комісаріат 03087, м. Київ, вул. Іскрівська, 5-а
 Шевченківський районний військовий комісаріат вул. Салютна, 4
 Броварський об'єднаний міський військовий комісаріат 07400, Броварський район, м. Бровари, вул. Грушевського М., 2

Київська область 
 Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Київ. провулок Артилерійський 5в полковник Валерій Куценко
 Києво-Святошинський районний військовий комісаріат м. Київ, вул. Михайла Котельникова. вул., 25а
 Другий відділ Бориспільского (Яготинський) РТЦК та СП, м. Яготин, вул. Незалежності, 54
 Обухівський районний військовий комісаріат м. Обухів, вул. Київська, 40 (9-й район територіальної оборони)
 2 відділ Обухівського РТЦК та СП (Кагарлицький РВК), 09200 м. Кагарлик, вул. 97 Стрілецької дивізії, 5.

Запорізька область 
 Запорізький ОЦТК та СП, 69063, м. Запоріжжя, пров. Тихий, 7
 Вознесенівський Центральний ОРТЦК та СП, 69000, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 20
 Запорізький ОМТЦК та СП, 69006 м.Запоріжжя, вул. Одеська 2
 Заводський РТЦК та СП, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної 65а
 Заводський районний військовий комісаріат м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65А, 69009

Харківська область 
 Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 61052, Харківська обл., м. Харків, Холодногірський р-н, вул. Кацарська, 56
з обслуговування районів міста Харкова:
Індустріальний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова: 61115, Харківська обл., м. Харків, Індустріальний р-н, вул. Косарєва, буд. 7
Київський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова: 61002, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, вул. Садова, буд. 16
Московський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова: 61002, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, вул. Садова, буд. 16
Немишлянський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова: 61115, Харківська обл., м. Харків, Індустріальний р-н, вул. Косарєва, буд. 7
Новобаварський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова (з обслуговування Новобаварського та Холодногірського районів): 61052, Харківська обл., м. Харків, Новобаварський р-н, вул. Полтавський Шлях, буд. 13/15
Слобідський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова (з обслуговування Слобідського та Основ'янського районів): 61068, Харківська обл., м. Харків, Слобідський р-н, пр-т Московський, буд. 96а
Шевченківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Харкова: 61052, Харківська обл., м. Харків, Новобаварський р-н, вул. Полтавський Шлях, буд. 13/15

 з обслуговування районів Харківської області:
 Балаклійський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 64200, Харківська обл., Балаклійський район, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, буд. 21
 Барвінківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 64701, Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 1
Богодухівський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Богодухова та Богодухівського району): 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 34
Близнюківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 64801, Харківська обл., Близнюківський р-н, смт Близнюки, вул. Свободи, буд. 46
Борівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63801, Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, буд. 9
Валківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63002, Харківська обл., Валківський р-н, м. Валки, вул. 1-го Травня, буд. 9
Великобурлуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 62602, Харківська обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, вул. Паркова, буд. 5
Вовчанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 62500, Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Духовна, буд. 29
Дворічанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 62701, Харківська обл., Дворічанський р-н, смт Дворічна, провулок Спортивний, буд. 14
Дергачівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 62300, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, буд. 17
Зачепилівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 64401, Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, провулок Річний, буд. 12
Зміївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63400, Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Червоноармійська, буд. 31
Золочівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 62203, Харківська обл., Золочівський р-н, смт Золочів, вул. Філатова, буд. 20
Ізюмський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Ізюма та Ізюмського району): 64300, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, вул. Старопоштова, буд. 37
Кегичівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 64003, Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, вул. Волошина, буд. 87
Коломацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63110, Харківська обл., Коломацький р-н, с. Різуненкове, вул. Центральна, буд. 1
Красноградський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, м. Красноград, вул. Полтавська, буд. 60
Краснокутський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 62002, Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, вул. Леніна, буд. 136
Куп'янський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Куп'янська та Куп'янського району): 63701, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. 1-го Травня, буд. 29
Лозівський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Лозової та Лозівського району): 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Павлоградська, буд. 54
Нововодолазький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63200, Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, вул. Троїцька, буд. 2
Первомайський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Первомайська та Первомайського району): 64000, Харківська обл., м. Первомайськ, вул. Соборна, буд. 31
Печенізький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, буд. 2-А
Сахновщинський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 64502, Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. 1-го Травня, буд. 4
Харківський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Люботина та Харківського району): 61068, Харківська обл., м. Харків, Слобідський р-н, пр-т Московський, буд. 96а
Чугуївський об'єданий міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області (з обслуговування міста Чугуєва та Чугуївського району): 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, буд. 2-А
Шевченківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області: 63601, Харківська обл., Шевченківський р-н, смт Шевченкове, вул. Центральна, буд. 13

Полтавська область 
 Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 36039, м. Полтава, вул. Шевченко, 78а,
 Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 36039, м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 4а
 Полтавський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, м. Полтава, вул. Сінна, 14
 3 відділ Полтавського РТЦК (Кобеляцький РВК), м. Кобеляки, вул. О. Гончара,51
 Миргородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 37602, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 150.
 Лубенський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 38
 Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6,

Житомирська область 
 Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Житомир, вул.Сергія Параджанова, 4
 П'ятий відділ Житомирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 13501, смт Попільня, вул.Горького, 22А

Чернігівська область 
 Чернігівський обласний військовий комісаріат 14038, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 68

Сумська область 
 Сумський об'єднаний міський військовий комісаріат 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 157
 Сумський обласний військовий комісаріат м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 30
 Конотопський об'єднаний міський військовий комісаріат 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 41
 Білопільський районний військовий комісаріат: 41800, Сумська область, Білопільський район, м. Білопілля, вул. Соборна, 46

Черкаська область 
 Черкаський ОТЦК та СП, м. Черкаси, вул. Хоменка, 19, полковник Євгеній Курбет
 Відділ № 1 (м. Городище), Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,19500, Черкаська область,  м. Городище, вул. Олега Українського, 9
 Відділ № 2 (м. Драбів) Золотоніського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 19800, Черкаська область, смт. Драбів вул. Молодіжна, 1,
 Відділ № 2 (м. Жашків) Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Макаренка, 2
 Звенигородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 20200 м. Звенигородка, пр. Шевченка, 6
 Золотоніський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 19700, Черкаська область,  м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 2
 Відділ № 5 (Кам'янка)  Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,20800, м. Кам'янка,  провулок Гулака Артемовського, 4,
 2 відділ Черкаського районного центра комплектування та соціальної підтримки, 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Горова, 6
 Відділ № 4 (смт. Катеринопіль), Звенігородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 20500, Черкаська область, смт. Катеринопіль вул. Ходюка, 22/а
 Відділ № 3 (Корсунь-Шевченківський) Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,19400, Черкаська область,                           м. К.-Шевченківський, вул. Героїв Майдану, 12,
 Лисянський районний військовий комісаріат смт Лисянка, пров. Поштовий, (249) 7-17-16
 Відділ № 3 (смт. Маньківка) Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,20100, смт Маньківка, вул. Соборна, 2
 Відділ № 4 (м. Монастирище) Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Гагаріна, 51
 Відділ № 3 (м. Тальне) Звенігородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,20400, Черкаська область, м. Тальне, вул. Замкова, 79
 Смілянський об'єднаний міський військовий комісаріат м. Сміла, вул. Юрія Кондратюка, 34.
 Уманський районний центр комплектування та соціальної підтримки, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Грушевського, 12
 Відділ № 1 (м. Христинівка) Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 20000, Черкаська область,  м. Христинівка,    
вул. Романа Шухевича, 38
 Черкаський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  18008 м. Черкаси, вул. Хоменка, 19
 Відділ № 4 (м. Чигирин), Чергкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 20900, Черкаська область, м. Чигирин, вул. Петра Дорошенка, 17
 Відділ № 1 (смт. Чорнобай) золотоніського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 19900, Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Центральна, 195
 Відділ № 1 (м. Шпола) Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 20600, Черкаська область,  м. Шпола,          
вул. Соборна, 31

Закарпатська область 
 Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  88009, м. Ужгород, вул. Бородіна, 22
 Ужгородський об'єднаний міський військовий комісаріат, 88015, м. Ужгород, вул. Бородіна, 22/2
 1 відділ Мукачівський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 89600, м. Мукачево, вул. Духновича, 89
 Хустський районний центр комплектування та соцальної підтримки, 90400, м. Хуст, вул. Дружби, 11А
 Міжгірський районний військовий комісаріат, 90400, смт Міжгір'я, вул. Шевченка, 58.
 Іршавський районний центр комплектування та соціальної підтримки, 90100, м. Іршава, вул. Шевченка, 39.
 Виноградівський районний військовий комісаріат, 90300, м. Виноградів, вул. Миру, 53.
 Тячівський районний військовий комісаріат, 90500, м. Тячів, вул. Незалежності, 49.
 Берегівський об'єднаний міський військовий комісаріат, 90202, м. Берегово, пл. Героїв, 8
 Рахівський районний військовий комісаріат, 90600, м. Рахів, вул. Миру, 88.
 Свалявський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 89300, м. Свалява, вул. Мукачівська, 30.
 Воловецький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 89100, смт Воловець, вул. Шевченка, 2
 Великоберезнянський районний військовий комісаріат, 89000, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 27
 Перечинський районний військовий комісаріат, 89200, м. Перечин, вул. Ужанська, 8.

Івано-Франківська область 
 Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин 20
 Івано-Франківський обласний військовий комісаріат 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Довженка 21
 1відділ Івано-Франківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 77701, смт Богородчани, вул. Шевченка, 84
 Вигодський військовий комісаріат Долинський район, смт Вигода
 Городенківський військовий комісаріат Городенківський район, м. Городенка, вул. Богуна, 14
 ІІ відділ Івано-Франківського РТЦК та СП, Галицький район, м. Галич, Майдан Різдва, 33
 IV відділ Івано-Франківського РТЦК та СП, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Франка, 2
 Долинський об'єднаний міський військовий комісаріат Долинський район, м. Долина, Міцкевича, 21
 Калусько-Рожнятівський об'єднаний районний військовий комісаріат Калуський район, м. Калуш, вул. Бандери, 25
 Рожнятівська призовна дільниця Рожнятівський район, смт Рожнятів, вул. Шкільна, 2
 Коломийський міський об'єднаний військовий комісаріат Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка, 8A
 Косівськр-Верховинський об'єднаний районний військовий комісаріат Косівський район, м. Косів, вул. Девдюка, 109
 Верховинський військово-обліковий стіл Верховинський район, смт Верховина, вул. Жаб'євська, 10
 Надвірнянсько-Богородчанський об'єднаний районний військовий комісаріат Надвірнянський район, м. Надвірна, пл. Майдан Шевченка, 4
 Ланчинський військово-обліковий стіл Надвірнянський район, смт Ланчин, вул. Незалежності, 96
 Тисменицький районний військовий комісаріат Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Липова, 1
 Снятинський об'єднаний районний військовий комісаріат Снятинський район, м. Снятин, вул. Шевченка, 67
 Тисменицько-Тлумацький об'єднаний районний військовий комісаріат Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Липова, 7
 Тлумацька районна призовна дільниця Тлумацький район, м. Тлумач, вул. Винниченка, 34

Тернопільська область 
 Тернопільський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5
 Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 2
 6 відділ Тернопільського РТЦК та СП, Теребовлянський РТЦК та СП, Тернопільська обл., 48100 м. Теребовля, вул. Шевченка 16 
 4 відділ Тернопільського РТЦК та СП (Козівський РВК), м. Козова, вул. Тернопільська, 9

Хмельницька область 
 Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат 29001, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 35
 Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної пітримки,  29027, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану (вул. Театральна), 64
 Ізяславський районний військовий комісаріат 30300, Ізяславський район, м. Ізяслав, вул. Подільська, 2
 Городоцько-Ярмолинецький об'єднаний районний військовий комісаріат 32000, Городоцький район, м. Городок, пров. Гуменного, 2
 Міжрайонний об'єднаний військовий комісаріат 30200, Білогірський район, смт Білогір'я, вул. Миру, 1
 Старокостянтинівсько-Красилівський об'єднаний районний військовий комісаріат 31100, Старокостянтинівський район, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/160
 Теофіпольський районний військовий комісаріат 30600, Теофіпольський район, смт Теофіполь, вул. Богдана Хмельницького, 19
 1 відділ Шепетівський РТЦК та СП Славутський ОМТЦК та СП, м. Славута, вул. Миру, 12. Час роботи: Пн-Пт 10:00-17:00
Хмільницький РТЦК та СП м.Хмільник, вул. Небесної Сотні, 22 (04338) 2-26-82

Вінницька область 
 Вінницький обласний військовий комісаріат м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 31
 Вінницький об'єднаний міський військовий комісаріат 21001 м. Вінниця, вул. Олександра Довженка, 28,
 2 відділ Вінницького РТЦК та СП, 22500, смт. Липовець, вул Соборності, 23.
 Калинівський районний військовий комісаріат 22400, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Шевченка, 55
 2 відділ (м.Шаргород) Жмеринського РТЦК та СП 23500, м. Шаргород, вул. Поштова, 13

Львівська область 
 Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 79005, м. Львів, вул. Франка, 25 полковник Ігор Боловицьких (2014)
 Львівський міський військовий комісаріат
 Галицько-Франківський об'єднаний районний військовий комісаріат, 79007 м. Львів
 Сихівський районний військовий комісаріат, 79031 м. Львів, вул. Стрийська, 105.
 Личаківсько-Залізничний об'єднаний районний військовий комісаріат, 79007 м. Львів
 Шевченківський районний військовий комісаріат, 79007 м. Львів
  3 відділ Львівського РТЦК та СП (м. Пустомити). 80100, м. Пустомити, вул. Грушевського, 36. (03230) 4-13-41
  Яворівський РТЦК та СП, м. Яворів, вул. Львівська, 2.
  Перемишлянський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, м. Перемишляни
 Золочівський районий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  80700, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів
 Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат 80600, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди
 Галицько-Франківсько-Сихівський об'єднаний районний військовий комісаріат 79007, м. Львів
 Дрогобицько-Бориславський об'єднаний районний військовий комісаріат 82102, Львівська обл., м. Дрогобич
 Жидачівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  81700, Львівська обл., м. Жидачів
 Жовківський районний військовий комісаріат 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква  вул. Дорошенка, 9а
 Личаківсько-Шевченківсько-Залізничний об'єднаний районний військовий комісаріат 79007, м. Львів
 Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 81600, Миколаївський р-н, м. Миколаїв
 Пустомитівський районний  територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити
 Перший відділ Львівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок
 Радехівсько-Кам'янка-Бузький об'єднаний районний військовий комісаріат 80200, Львівська обл., Радхівський р-н, м. Радехів
 Самбірський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  81400, Львівська обл., м. Самбір
 Сколівський районний військовий комісаріат 82600, Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе

Луганська область 
 Луганський обласний військовий комісаріат м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини
 (Луганський обласний військовий комісаріат, 91055, Луганськ, вул. Коцюбинського, 5.)
 Луганський міський військовий комісаріат, 91055 Луганськ, вул. 1-ша Донецька, 10,
 Артемівський районний військовий комісаріат, пров. Ленінський, 2,
 Жовтнево-Станично-Луганський об'єднаний районний військовий комісаріат, вул. Калугіна, 9, 49-98-11, 49-99-12 +38 0642 499912
 Кам'янобрідський районний військовий комісаріат, вул. Артема, 249,
 Ленінський районний військовий комісаріат, вул. Краснодонська, 6,
 Кадіївсько-Брянський об'єднаний міський військовий комісаріат, Луганська обл.; м. Кадіївка (244). вул. Богдана Хмельницького, 66,
 Старобільсько-Новопсковський об'єднаний районний військовий комісаріат
 Сватівський районний військовий комісаріат, м. Сватове. вул. Державна, 3.

Волинська область 
 Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85 А
 Володимир-Волинський об'єднаний районний військовий комісаріат, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Січових Стрільців, 3, 44700,.
 2 відділ Луцького (Рожищенський) РТЦК та СП, 45101, м. Рожище, вул. Івана Мазепи, 108-А
 2 відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП (Любешівський РВК), 44200, смт. Любешів, вул. Свободи, 35
 Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектуання та соціальної підтримки,  Волинська обл., м. Луцьк, вул. Словацького, 1,

Рівненська область 
 Рівненський обласний територіальний центр комлектування та соціальної підтримки, 33023, м. Рівне, вул. Грабник, 4, полковник Володимир Коваль
 1 відділ Рівненський (Березнівський) районний військовий комісаріат: 34600, Україна, Рівненська обл., м. Березне, вул. Корецька, буд. 48;
 2 відділ Рівненський (Костопільський) районний військовий комісаріат: 35000, Україна, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Коперніка, буд. 24
 3 відділ Рівненський (Гощанський) об'єднаний районний військовий комісаріат: 35400, Україна, Рівненська обл., смт Гоща, вул. Незалежності, буд. 17;
 Варашський міський військовий комісаріат: 34400, Україна, Рівненська обл., м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23;
 Володимирецький об'єднаний районний військовий комісаріат: 34300, Україна, Рівненська обл., м. Володимирець, вул. Грушевського, буд. 60;
 Дубенський міський військовий комісаріат: 35600, Україна, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Пекарська, буд. 3;
 Дубровицький об'єднаний районний військовий комісаріат: 34100, Україна, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 10;
 Зарічненський районний військовий комісаріат: 34000, Україна, Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Партизанська, буд. 3;
 Здолбунівський районний військовий комісаріат: 35705, Україна, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалежності, буд. 22;
 П’ятий відділ Рівненського РТЦК СП  34700 м. Корець, вул. А. Гаврилюка, 26 . Тел.: 068-842-64-34. Корецький районний військовий комісаріат:
 Млинівський районний військовий комісаріат: 35100, Україна, Рівненська обл., смт Млинів, вул. Ватутіна, буд. 23;
 Шостий відділ Рівненського РТЦК та СП, Острозький районний військовий комісаріат: 35800, Україна, Рівненська обл., м. Остріг, вул. Луцька, буд. 1;
 Радивилівський районний військовий комісаріат: 35500, Україна, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Садова, буд. 4
 Рівненський об'єднаний міський військовий комісаріат 33023, м. Рівне, вул. Грабник, 2,
 Рокитнівський районний військовий комісаріат: 34200, Україна, Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Пролетарська, буд. 1;
 Сарненський районний військовий комісаріат: 34500, Україна, Рівненська обл., м. Сарни, вул. вул. Військова (до 1916 р. — вул. Щорса), буд. 20 а;

Чернівецька область 
 Чернівецький міський військовий комісаріат 58001, м. Чернівці, вул. Головна, 119 
 Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 58000,  м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 32
 Вижницький районний військовий комісаріат 59200, м. Вижниця, вул. Січових Стрільців, 4
 Герцаївський районний військовий комісаріат 60500, м. Герца, вул. Центральна, 16а,
 Глибоцький районний військовий комісаріат 60400, смт Глибока, вул. Івана Бойка, 10
 Кіцманський районний військовий комісаріат 59300, м. Кіцмань, вул. Григорія Сковороди, 15
 Кельменецький районний військовий комісаріат 60100, смт Кельменці, вул. Чорновола, 1
 Новоселицький районний військовий комісаріат 60300, м. Новоселиця, вул. Чкалова, 3
 Сторожинецький районний військовий комісаріат 59000, м. Сторожинець, вул. Федьковича, 10
 Хотинський районний військовий комісаріат 60000, м. Хотин, вул. Незалежності, 32
 Обласний збірний пункт 59300, м. Кіцмань, вул. Григорія Сковороди, 15

Одеська область 
 Одеський обласний військовий комісаріат м. Одеса, вул. Канатна, 35, полковник Юрій Беляков
 Роздільнянський районний військовий комісаріат м. Роздільна, вул. Європейська, 35, полковник Олег Номеровський

Дніпропетровська область 
 Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 49006, м. Дніпро, вул. Шмідта, 16
 Криворізький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 50000, м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 15
 1 відділ Криворізького районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 50000, м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 15
 2 відділ у смт Широке Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 53700, смт. Широке, вул. Зарічна, 1
 3 відділ смт Софіївка Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 53172,  смт. Софіївка, вул. Жовтнева, 87
 Інгулецький об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  50026, м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 32
 Металургійно-Довгинцівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 50006, м. Кривий Ріг вул. Вадима Гурова, 14
 Покровсько-Тернівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 50031, Дніпропетровська область,  м. Кривий Ріг, Покровсько-Тернівський р-н, вул. Женевська, 1а,
 Саксаганський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 50036, м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, вул. Технічна, 36
 Центрально-Міський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н, вул. Глінки 15,
 Амур-Нижньодніпровський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 49026, Дніпро, вул. Путилівська, 20,
 Шевченківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  49069, Дніпро, вул. Короленка, 87,
 Дніпровський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 52005, м. Дніпро, дніпровський р=н, вул. Сухомлинського, 38,
 Соборний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  49027, Дніпро, пл. Соборна, 11,
 Індустріально районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  49051, Дніпро, вул. Осіння, 6,
 Центрально-Чечелівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  49006, Дніпро, вул. Шмідта, 16,
 Новокодацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 49064, Дніпро, вул. Качалова, 5,
 Самарський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 49112, м. Дніпро, Самарський р-н, вул Електрична 1б
 1 відділ Новомосковського районного теритріального центру комплектування та соцальної підтримки,51100, Дніпропетровська область, смт Магдалинівка, вул. Прозорова 1А,
 Петропавлівський об'єднаний районний військовий комісаріат: 52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський район, смт Петропавлівка, вул. Героїв України, 53,
 1-й відділ Дніпровського районного центру комплектування та соціальної підтримки, 51800, Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вул. Європейська, 4
 2-й відділ Дніпровського районного центру комплектування та соціальної підтримки, 52400, Дніпропетровська область, смт. Солоне, вул. Строменка, 2
 Новомосковський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 51206, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 18,
 1-й відділ Кам'янського районного територіального центру комплектування  та соціальної підтримки: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 31,
 Покровський міський військовий комісаріат: 53304, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Горького, 5,
 Синельниківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 52501, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Воїнів Афганців, 2а,
 1-й відділ Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 52600, Дніпропетровська область, смт. Василівка, вул. Комсомольська буд. 23,
 2-й відділ Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціально підтримки, 52700, Дніпропетровська область, смт Петропавлівка, вул. Героїв України, 53,
 3-й відділ Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 53600, Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. 50 років Жовтня 8,
 4-й відділ Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 52900, Дніпропетровська область, смт Межева, вул. Карла Маркса, 28,
 5-й відділ Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 52801, Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Кобзаря, 3б,
 Кам'янський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 51921, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 3,
 1 відділ Камянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 31,
 2-й відділ Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 52300, Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Центральна, 22,
 3-й відділ Камянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 52100, Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, м. П'ятихатки, вул. Саксаганська, 86,
 Покровський районний військовий комісаріат: 53600, Дніпропетровська обл., Покровський район, смт Покровське, вул. Григорія Бондаря, 8,
 Межівський районний військовий комісаріат: 52800, Дніпропетровська обл., Межівський район смт Межова, вул. Мальовнича, 28,
 3-й віддліл Дніпровського районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14 Гвардійської дивізії, 9,
 4-й відділ у м. Жовті Води Кам'янського районного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 52210, м. Жовті Води, вул. М.Пошедіна, 7
 Апостолівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 53800, Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Музична, 86,
 Нікопольський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 53211, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Сірка, 39,
 1-й відділ Нікопольсько районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 53500, Дніпро петровська область, смт. Токмаківка, вул. Л. Українки 2,
 2-й відділ Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: м. Марганець, вул. Клубна, 9а,
 3-й відділ Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 53304, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Горького, 5,  
 Павлоградський районий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Ковальська, (Кузнечна) 72,
 Солонянський районний військовий комісаріат: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт Солоне, вул. Строменка, 2а,
 Новомосковський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 51206, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Червоноармійська, 18,
 1-й відділ Новомосковського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,51100, Дніпропетровська область, смт. Магдалинівка, вул. Колгоспна 1а

Донецька область 
 Донецький обласний військовий комісаріат м. Маріуполь, вул. Громової, 67 (83007, м. Донецьк, вул. Буслаєва, 26-А,полковник Олександр Сергєєв
 Донецький міський військовий комісаріат, м. Донецьк вул. Собінова, 2а
 Ворошилівський районний військовий комісаріат пр. Комсомольський, 11,.
 Калінінський районний військовий комісаріат вул. Овнатаняна, 64,.
 Київський районний військовий комісаріат вул. Челюскінців, 293,.
 Будьоннівський районний комісаріат вул. Арктики, 26,.
 Кіровськ-Петровський об'єднаний районний військовий комісаріат вул. Купріна, 270,.
 Куйбишевський районний військовий комісаріат вул. Інженерна, 1.
 Ленінський районний військовий комісаріат — нема даних
 Пролетарський районний військовий комісаріат вул. Робесп'єра, 43,
 Макіївський об'єднаний міський військовий комісаріат, вул. Менделєєва, буд. 32.
 Маріупольський об'єднаний міський військовий комісаріат, 87536 м. Маріуполь, вул. Ломізова, 8,.
 Волноваський районний військовий комісаріат, 85700 м. Волноваха.
 Новоазовсько-Тельмановський об'єднаний районний військовий комісаріат, м. Новоазовськ
 Мар'їнський об'єднаний районний військовий комісаріат, 85630, Донецька область, Мар'їнський район, Мар'їнка, вул. Охтирська, 5
 Горлівський об'єднаний міський військовий комісаріат, 84600, Донецька область, м. Горлівка, вул. Возняка, 1
 Сніжнянсько-Торецький об'єднаний міський військовий комісаріат, 86500, м. Сніжне, вул. Менделєєва 3
 Другий відділ Краматорського РТЦК та СП (Дружківський міський військовий комісаріат), 84205 Донецька область, м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 34,

Миколаївська область 
 Миколаївський обласний військовий комісаріат м. Миколаїв, вул. Спаська, 33
 Миколаївський міський військовий комісаріат
 Центральний районний військовий комісаріат м. Миколаєва, вул. Шевченка, 45
 Заводський районний військовий комісаріат м. Миколаєва, вул. Пушкінська, 69А,
 Інгульський (колиш. — Ленінський) районний військовий комісаріат м. Миколаєва, просп. Миру, 24А,
 Корабельний районний військовий комісаріат м. Миколаєва, просп. Жовтневий, 309
 Братський районний військовий комісаріат, смт. Братське, вул. Живковича, 5

Херсонська область 
 Херсонський обласний військовий комісаріат м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 21
 Бериславський РВК, 74300, м. Берислав, вул. Успенська,1
 Білозерський РВК, 75000, смт. Білозерка, вул. Михайлевського, 29

Кіровоградська область 
 Кропивницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 25002, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 17/19
 Новоукраїнський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 
 1 відділ Новоукраїнського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 58
 2 відділ Новоукраїнського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Добровеличківка, вул. Козацька, 59
 3 відділ Новоукраїнського РТЦК та СП (Новомиргородський РВК), м. Новомиргород, вул. Євгенія Присяжного 55.
 Олександрійський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 28000, м. Олександрія, вул. Шевченка, 85
 1 відділ Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 27500, м.Світловодськ, вул. Павлова, 11
 2 відділ Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 28100, сел. Онуфріївка, вул. Центральна, 27
 3 відділ Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 28300, сел. Петрове, вул. Садова, 45
Кропивницький міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 25006, м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 47
Кропивницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 25014, м. Кропивницький, вул. Кільцева, 3а
2 відділ Кропивницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Долинська, вул. Шевченка, 71
4 відділ Кропивницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 28400, смт. Компаніївка, вул. Садова, 97
5 відділ Кропивницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, 28200, Новгородка, Авер'янова, 3б
6 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 27300, смт. Олександрівка, вул. Пушкіна, 10а
Благовіщенський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, вул. Героїі України, 48

Севастополь 
 Севастопольський об'єднаний міський військовий комісаріат

Автономна Республіка Крим

Див. також 
 Військовий комісаріат
 Війська територіальної оборони України
 Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Про затвердження Положення про військові комісаріати - втрата чинності 26.02.2022

Примітки

Посилання 
 Обласні військкомати 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 389 «Про затвердження Положення про військові комісаріати» 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1235 «Про затвердження Положення про військові комісаріати» 
 «Робота військкоматів потребує перезавантаження відповідно до викликів і потреб сьогодення» 
 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ВОЕНКОМАТОВ УКРАИНЫ 
 

Україна
Збройні сили України
Списки організацій